Los Molinos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Molinos, Argentina, ort, La Rioja,

Spanien 

 Los Molinos (ort i Spanien), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Los Molinos, kommun i Madrid, Spanien

USA 

 Los Molinos, Kalifornien, ort, Tehama County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar